Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2009 était la  du championnat britannique des voitures de tourisme (BTCC). Le championnat a débuté à Brands Hatch le  et a fini sur ce même circuit le . Colin Turkington remporte le championnat pour la première fois, devant Jason Plato et Fabrizio Giovanardi.

Engagés

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs 

 * Vauxhall est pénalisé de 10 points pour limite de vitesse excessive.

Écuries 

 * VX Racing, Racing Silverline et Tempus Sport sont pénalisés de 10 points pour limite de vitesse excessive.

Sport automobile en 2009
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2009 au Royaume-Uni